Gessen bezeichnet
 Gessen, einen Ortsteil von Kauern im Landkreis Greiz in Thüringen
 Masha Gessen (* 1967), russisch-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin
 Gessen (Maler) (1741–1809), japanischer Maler

Gessen ist häufig die Transkription der russischen Schreibweise für Hessen:
siehe Boris Michailowitsch Hessen